Das Bank of the West Classic 1993 war ein Damen-Tennisturnier im kalifornischen Oakland. Es war Teil der WTA Tour 1993 und fand vom 1. bis zum 7. November 1993 statt. Siegerin wurde zum insgesamt fünften Mal die US-Amerikanerin Martina Navratilova. Im Doppel triumphierte die US-amerikanische Paarung Patty Fendick/ Meredith McGrath.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1993
Tennisturnier in Oakland